Lucius Licinius Murena was een Romeins politicus in de 2e eeuw v.Chr.

Hij was vermoedelijk vanaf ca. 150 v.Chr. muntmeester (triumvir monetalis), zoals kan worden afgeleid uit koperen munten met het opschrift "MVRENA".

Vervolgens was hij praetor in 147 v.Chr. en maakte het jaar daarop (146 v.Chr.) deel uit van een college van Decemviri (tienmannen) die naar Griekenland waren uitgezonden om Lucius Mummius te helpen bij het oprichten van de provincia Achaea. Na amper zes maanden was de klus geklaard en keerden de Decemviri terug naar Rome.

Hij was mogelijk de Lucius Licinius Murena die het cognomen "Murena" of "Muraena" (= makreel) kreeg naar de door hem aangelegde visvijvers.

Stamboom

Noten

Referenties 
 , art. Licinius (120), in RE XIII.1 (1926), col. 444.
 art. Licinii (27), in , Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid, Haarlem, 19203, pp. 367-368.

Licinus Murena, Lucius
Gens Licinia
Persoon in de 2e eeuw v.Chr.